Бектур Сембиевич Байжанов — казахстанский математик, член-корреспондент НАН РК, главный научный сотрудник, доктор физико-математических наук, профессор, заместитель генерального директора республиканского государственного предприятия «Институт математики и математического моделирования».

Образование 
 Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова
 1978 аспирантуру Института математики Сибирского отделения Академии наук СССР.
 1981 Кандидат физико-математических наук, место защиты: Новосибирский государственный университет, шифр специальности — 01.01.06 «Математическая логика, алгебра и теория чисел», Тема диссертации: Spectral Problems of Totally Transcendent Theories of Finite Rank.

Научный руководитель:	Асан Дабсович Тайманов

 2008 Доктор физико-математических наук, место защиты: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, шифр специальности — 01.01.06 «Математическая логика, алгебра и теория чисел», Тема диссертации: Обогащение моделей слабо о-минимальных и стабильных теорий.

Научный консультант:	Евгений Андреевич Палютин

Трудовая деятельность 
 1975-1978 аспирант Института математики Сибирского отделения Академии наук СССР;
 1978-1992 ассистент, старший преподаватель, доцент, заместитель декана математического факультета Казахского государственного университета им. С. М. Кирова;
 1992-1994 начальник отдела внешних связей Президиума Национальной академии наук Республики Казахстан;
 1994-2006 ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией теории моделей и спецификаций информационных систем Института проблем информатике и управления Министерства образования и науки Республики Казахстан ();
 2006-2010 заместитель генерального директора республиканского государственного предприятия «Институт математики, информатики и механики» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, исполняющий обязанности председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Научные труды 
 
 Conditions for non-symmetric relations of semi-isolation//S. Baizhanov, S. V. Sudoplatov, V. V. Verbovskiy/Сиб. электрон. матем. изв., 9 (2012), 161—184
 Упорядоченно стабильные теории//Б. С. Байжанов, В. В. Вербовский/Алгебра и логика, 50:3 (2011), 303—325
 Cayley’s theorem for ordered groups: oo-minimality//Bektur Baizhanov, John Baldwin, Viktor Verbiovskiy/Сиб. электрон. матем. изв., 4(2007), 278—281
 Консервативные расширения моделей слабо о-минимальных теорий//Б. С. Байжанов/Вестн. НГУ. Сер. матем., мех., информ., 7:3 (2007), 13-44
 Определимость 1-типов в слабо oo-минимальных теориях//Б. С. Байжанов/Матем. тр., 8:2 (2005), 3-38
 The conference «Contemporary problems of pure and applied mathematics» dedicated to the centenary of the birth of A. D. Taimanov//Sh. Kalmenov, B. S. Baizhanov/Сиб. электрон. матем. изв., 14 (2017), 66-68
 Теория моделей: Сб. научных трудов (под редакцией А. И. Омарова)/ КазГУ им. С. М. Кирова; Редкол.: Б. С. Байжанов, К. А. Мейрембеков, У. У. Умиртаев. — Алма-Ата: Изд-во КазГУ. 1990.-136с.

Награды 
Награжден нагрудным знаком Министерства образования и науки Республики Казахстан «За заслуги в развитии науки в Республике Казахстан».

См. также 
 Асан Дабсович Тайманов
 Назиф Гарифуллинович Хисамиев
 Амангельды Искакович Омаров
 Толенды Гарифович Мустафин

Примечания

Ссылки 
 Байжанов Бектур Сембиулы 
 12 июля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА» 
 Bektur Sembiuly Baizhanov 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби‎
Математики СССР
Математики по алфавиту
Математики Казахстана
Математики XX века
Учёные СССР
Учёные Казахстана